Mono — проект зі створення вільного втілення системи .NET
 Mono — японський гурт
 Mono — британський гурт.

Див. також 
 Mono Inc. — німецький готик-рок-гурт
 Моно